Хойерсве́рда или Во́йерецы (, ) — город в Германии, бывший город земельного подчинения, расположен в земле Саксония. Подчинён административному округу Дрезден. Входит в состав района Баутцен. Население составляет 33552 человека (на 31 декабря 2016 года). Занимает площадь 94,76 км². Официальный код — 14 2 64 000.

История 
Впервые упоминается в 1268 году под наименованием «Hoyerswerde». Статус города получен в 1423 году.

До 1950-х годов оставался небольшим городом с населением около 7000. В результате развития добычи угля в регионе и интенсивного строительства крупнопанельного жилья, численность населения возросла до 70000. После воссоединения Германии и изменения структуры промышленности численность населения резко упала.

 Исторические немецкие наименования
 Hoyerswerde, 1268
 Hogerswerde, 1272
 Hoierswerte, 1293
 Hoierswerd, Hogerswerd, 1399
 Hougirswirde, 1401
 Hoversswerde, 1431
 Hewerswerde, 1475
 Heyerswerde, 1513
 Hoierschwerda, 1577
 Hayerschwerda, 1635
 Hoyerswerda, 1658

Районы 
Собственно Хойерсверда состоит из Старого города и Нового города, которые разделяет река Шварце-Эльстер (серболужицкое наименование — Чорны-Гальштров). Старый город состоит из исторических районов: Старый город на берегу реки, Злокоморовске-Пшедместо на западе, Грос-Нейда (Вулька-Ныдей или Ныдей) на юге за железной дорогой

В городские границы входят следующие сельские населённые пункты:
 район Брётен-Михалкен (Бретня-Михалки) — состоит из двух сельских населённых пунктов — Брётен (Бретня) и Михалкен (Михалки).
 Дёргенхаузен (Немцы)
 Кнаппенроде (Горникецы)
 Цайсиг (Чиск)
 Шварцколльм (Чорны-Холмц)

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является лужицкий.

Входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

Демографические данные

Транспорт 
6 октября 1989 года — открытие троллейбусной системы в Хойерсве́рде, на момент открытия работал один маршрут А.

До 1993 года планах было запустить 4 маршрута, но в связи со сменой политических взглядов в Германии ограничились одним. Также возникли споры о целесообразности установки опор контактной сети в историческом центре города. И в итоге строительство троллейбусных линий теперь должно было вестись исключительно за счёт города. Поэтому 26 апреля 1994 года власти приняли решение о закрытии системы.

30 декабря 1994 года — около 11 часов утра, последний троллейбус заехал в депо.

После закрытия системы все 13 троллейбусов модели Ikarus 280.93 были проданы в Россию и страны бывшего социалистического лагеря.

На автобусных маршрутах города в 1980-х годах работали автобусы Ikarus-280; известно как минимум об одном из них, проданном впоследствии в Россию и работавшем до 2018 года в Рязани.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 hoyerswerda.active-city.net Официальная страница.
 Hoyerswerda/ Wojerecy, Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

 

 
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области
Бывшие районные центры Германии
Населённые пункты Верхней Лужицы